Muuraisluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muuraisluoto (ö, lat 61,20, long 28,25), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Muuraisluoto (ö, lat 61,20, long 28,43), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar